Endian steht für:

 die Varianten der Byte-Reihenfolge bei Computersystemen
 Endian Firewall, eine Routing/Firewall-Linux-Distribution